Shinsengumi steht für:
 Shinsengumi, Samurai-Schutztruppe
 (5815) Shinsengumi, Asteroid
 Shinsengumi!, japanische Fernsehserie aus dem Jahr 2004 
 Shinsengumi (Film), japanischer Film aus dem Jahr 1969